Lamine Diakité, né le  à Ouaragahio (Côte d'Ivoire), est un footballeur ivoirien
 évoluant au poste de milieu à l'AS FAR.  Il est l'étranger le plus capé de l'histoire de la Botola Pro

Biographie

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en Côte d'Ivoire
Naissance en juin 1991
Footballeur ivoirien
Joueur du Difaâ d'El Jadida
Joueur du FUS de Rabat
Joueur du Mouloudia d'Oujda